Reader est le mot anglais se traduisant en  français par . 

Le nom Reader peut désigner :

Rang universitaire 
En Grande-Bretagne, un Reader est titulaire d'un poste d'enseignant-chercheur des universités, équivalent en France à un maître de conférences ou un professeur des universités de deuxième classe, voir ). Cette position est plus élevée que le rang de Lecturer, qui a souvent la même traduction (Lecteur) en français.

Patronyme 

 Colin Reader, un géologue anglais,
 Dennis Malcolm Reader (1927-1995), un auteur britannique de bande dessinée,
 Eddi Reader, une chanteuse écossaise,
 Francis Reader (1965-) , un musicien écossais,
 Ralph Reader (1903-1982), un directeur et producteur britannique, célèbre pour son émission "the Gang Show" à Scouting,

Toponyme 

 Reader (Arkansas), une ville de Arkansas,
 Reader (Illinois), une ville de l'Illinois,
 Reader (Virginie-Occidentale) , une ville de Virginie-Occidentale,

Divers journaux et magazines anglo-saxons 
 The Chicago Reader, un magazine hebdomadaire,
 Los Angeles Reader, un ancien quotidien,
 High Plains Reader, un quotidien indépendant,
 The Reader (Omaha weekly), un quotidien alternatif de Omaha (Nebraska),
 The Reader (magazine), un magazine littéraire publié par l'Université de Liverpool,
 The Weekly Reader, un magazine éducatif pour les enfants,
 Utne Reader, un périodique, appelé maintenant seulement Utne,

En informatique 
 Reader, mot anglais souvent utilisé pour désigner des applications de lecture de livres numériques. Le terme visionneuse d'ebooks est parfois utilisé. 
Adobe Reader,
Google Reader,
 Microsoft Reader ,
 Sony Reader,
reader ou e-reader, mot anglais parfois utilisé pour désigner une liseuse
 e-Reader, un système de lecture de carte de Nintendo,
 Bible Reader for Palm.

Autres 
 Le Liseur (The Reader en VO), un roman de Bernhard Schlink,
 The Reader, film américain de Stephen Daldry, adapté du roman ci-dessus,
 McGuffey Readers, un exemple d'un livre d'enseignement de la lecture dans les pays anglo-saxons,
 Uncle John's Bathroom Reader

Références

Voir aussi 
 

de:Reader